Kayssler, auch Kayßler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kayssler (1874–1945), deutscher Schauspieler, Schriftsteller und Komponist, Vater von Christian Kaysler, Großvater von Christine Kayßler
 Christian Kayßler (1898–1944), deutscher Schauspieler, Sohn des Friedrich Kayßler, Vater der Christine Kayßler
 Christine Kayßler (1923–2010), deutsche Schauspielerin